Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Гранада» 83-м в его истории.

Команда 2014/15

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Гранады» в сезоне 2014/2015 годов.

Чемпионат Испании 2014/15 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2014/2015

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Гранада»
 ФК «Гранада» в сезоне 2014/15 на сайте bdfutbol.com

2014/2015
Гранада